Verschneidung steht für:

 die Überlagerung von Layern oder Objektklassen, siehe Verschneidung (Informatik) 
 eine innenliegende Kante im Klettern, siehe Liste der Kletterbegriffe #V

Siehe auch:
 Verschnitt
 Kehle